Мајстори се може односити на:
 Мајстори (ТВ серија)
 Мајстори (Цетиње)